Speranski (wissenschaftliche Transliteration Speranskij; gelegentlich auch Speransky) ist der Familienname von:
 Alexei Dmitrijewitsch Speranski (1888–1961), russischer experimenteller Pathologe;
 Boris Fjodorowitsch Speranski (1885–1956), russisch-sowjetischer Revolutionär, Geologe und Hochschullehrer;
 Michail Michailowitsch Speranski (1772–1839), russischer Mathematiker und Staatsmann.